William Fulton ist der Name folgender Personen:

* William Fulton (Fußballspieler, 1857) (1857–1941), schottischer Fußballspieler
 William Fulton (Fußballspieler, 1877) (1877–??), schottischer Fußballspieler
 William Fulton (Mathematiker) (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 William Fulton (Hockeyspieler) (William Grant Fulton; * 1973), südafrikanischer Hockeyspieler 
 William D. Fulton (1864–1925), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 William Savin Fulton (1795–1844), US-amerikanischer Politiker